«Канберра Кэпиталз» () — это австралийский профессиональный женский баскетбольный клуб, выступающий в женской национальной баскетбольной лиге. Команда базируется в Канберре (Австралийская столичная территория). С 2014 года владельцем команды является University of Canberra Union. В настоящее время спонсором «Кэпиталз» является университет Канберры.

Клуб был основан в 1984 году, свой же дебютный сезон в лиге провёл в 1986 году, после победы в Австралийской женской баскетбольной конференции в 1985 году. Первоначально клуб не добивался больших успехов в ЖНБЛ, однако после 1999 года «Кэпиталз» стали одной из доминирующих команд лиги во многом благодаря приходу в неё одного из лучших игроков мира Лорен Джексон и главного тренера Кэрри Граф. Команда одиннадцать раз участвовала в большом финале ЖНБЛ, одержав победу в 2000, 2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010, 2019 и 2020 годах, а также уступив в главном матче сезона в 2001 и 2011 годах.

Участия в больших финалах ЖНБЛ 
Клуб «Канберра Кэпиталз» принимал участие в одиннадцати больших финалах ЖНБЛ, одержав победу в девяти из них (последнее достижение является рекордом ЖНБЛ).

Протокол сезонов ЖНБЛ

Статистика игроков

Текущий состав

Тренеры

Награды

Примечания

Ссылки 
 
 

Женские баскетбольные клубы Австралии
Клубы женской НБЛ
Спортивные клубы Канберры